A Tweede Klasse, hivatalos nevén EXQI League a belga labdarúgás második legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1909-ben alapították, jelenleg 19 csapat alkotja. A címvédő az STVV csapata.

Jelenlegi résztvevők

Az eddigi győztesek

Külső hivatkozások

    A belga szövetség weboldala
 Sport.be
 RSSSF
 Tweedeklasse.be

 2
Belga labdarúgás